Вита́лий Соколо́в:
 Соколов, Виталий Григорьевич (1931—2010) — советский генерал-лейтенант.
 Соколов, Виталий Петрович (1927—2003) — советский и российский архитектор и градостроитель.